Kontrakcija (lat. contractio: stezanje, kraćenje) može značiti:
 kontrakcija volumena, u fizici, je smanjenje obujma ili volumena koje nastaje prilikom miješanja nekih tekućina, na primjer tekućina i vode. 
 kontrakcija dužine je skraćivanje fizikalnog tijela u smjeru gibanja pri gibanju brzinom koja je usporediva s brzinom svjetlosti za faktor , gdje je: v - brzina gibanja tijela, c - brzina svjetlosti. Hipotezu je prvi postavio G. F. FitzGerald 1892., a neovisno o njemu i H. A. Lorentz 1895., koji je do 1904. razvio teorijski pristup. A. Einstein je Lorentz-FitzGeraldovu postavku uzeo kao jednu od osnova posebne teorije relativnosti.
 kontrakcija (biologija), u biologiji i fiziologiji, je stezanje protoplazme, njezinih diferenciranih dijelova ili mišićnih stanica. U većine slatkovodnih praživotinja postoje takozvane kontraktilne ili pulsirajuće vakuole. Javljaju se u obliku mjehurića koji se stežu i šire po površini stanice. Preko njih se izlučuju proizvodi izmjene tvari i višak vode koja je osmozom ušla u stanicu. Mišićnu kontrakciju čine izometrička (povećanje mišićne napetosti bez promjene u duljini mišićnih vlakana) i izotonička kontrakcija (skraćivanje vlakana bez promjene u mišićnoj napetosti). Očituje se u povratnoj (reverzibilnoj) mehaničkoj promjeni stanja u mišiću, a slijedi nakon stanovitog podražaja. Praćena je promjenama električnog potencijala i energetski uvjetovana nizom kemijskih procesa.
 kontrakcija (astronomija), u astronomiji, je smanjivanje cijelog ili dijela obujma (volumena) nebeskog tijela, pri čem energija gravitacijskoga polja prelazi u toplinu. Zbiva se pri postanku zvijezda i planeta iz raspršene međuzvjezdane tvari i u nekim stadijima zvjezdanoga razvoja. Primjer je astronomske kontrakcije urušavanje tvari zvijezde pri nastanku bijelih patuljaka, neutronskih zvijezda i pri pojavi supernove.
 stezanje je fonetski proces kojim se dva samoglasnika stapaju u jedan, obično dugi samoglasnik. Do kontrakcije često dolazi zbog gubljenja suglasnika među samoglasnicima, na primjer praslavenski *znajete steže se u hrvatski znâte nakon nestanka međusamoglasničkoga j. Katkad se kontrakcijom naziva i stapanje dvaju morfema u jedan, na primjer negacija ne i pomoćni glagol hoću stapaju se u složeni morfem neću.
 u srednjovjekovnim tekstovima kratica koja nastaje izostavljanjem nekih slova unutar jedne riječi i pritom se to označava crticom iznad te riječi, na primjer (anno) dni = (anno) domini, glia = gloria, epla = epistola, tps = tempus. Najveći broj kratica čine upravo kontrakcije.
 kontrakcija (gospodarstvo) je naglo smanjenje gospodarske (ekonomske aktivnosti), koje može biti izazvano različitim uzrocima (izbijanje općih ili financijskih krizâ, poremećaji međunarodnih odnosâ, pogoršanje poslovnih očekivanja i slično). Kontrakcija obično više pogađa potražnju nego ponudu, što dovodi do pada cijena i porasta dugova.

Izvori